Галичане:

 Название жителей Галиции: в настоящее время населения Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Украины. Происходит от названия земли «Гали́чина» в своё время бывшей удельным Галицким и Галицко-Волынским княжеством, а потом королевством Галиции и Лодомерии в составе Австро-Венгрии.
 В более узком значении относится к жителям древнего города Галич (ныне райцентр) на Украине.
 Жители города Галич в России.